LHD son unas siglas que pueden hacer referencia:

 a LHD (pala cargadora), load haul dump, un tipo de pala cargadora.
 a LHD (símbolo de identificación de casco), clasificación estadounidense para los barco-muelle de aterrizaje para helicópteros, un tipo de buque de asalto anfibio.

Siglas